Gollub bezeichnet:

 Gollub, Kleinstadt in Westpreußen, heute Teil von Golub-Dobrzyń

Gollub ist der Familienname von:

 Jerry Gollub (1944–2019), amerikanischer Physiker
 Siegfried Gollub (1915–1983), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:

 Golub